Gröning ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Gröning (* 1975), deutscher Politiker
 Bruno Gröning (1906–1959), deutscher Geistheiler
 Burkhard Gröning, deutscher Handballspieler
 Caspar Gabriel Gröning (1752–1799), deutscher Jurist und Autor
 Georg Gröning (1745–1825), Senator und Bürgermeister von Bremen
 Georg Wilhelm Gröning (1817–1871), deutscher Jurist, 1850–1871 Amtmann von Bremerhaven
 Heinrich Gröning (1774–1839), deutscher Jurist, Bürgermeister von Bremen
 Heinrich Gröning (Ratsherr) (1814–1888), Ratsherr in Bremen
 Heinz Gröning (* 1965), deutscher Kabarettist, Musiker und Moderator
 Hermann von Gröning (1823–1898), Senator in Bremen
 Jochem Gröning (* 1954), deutscher Jurist
 Karl Gröning (1897–1980), deutscher Bühnenbildner und Schriftsteller
 Karl Gröning jr. (1921–2003), deutscher Grafiker
 Katharina Gröning (* 1957), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Lotta Gröning (* 1957), schwedische Journalistin und Historikerin
 Martin Gröning († 1521), deutscher Humanist
 Oskar Gröning (1921–2018), deutscher SS-Unterscharführer

 Philip Gröning (* 1959), deutscher Regisseur
 Rüdiger Gröning (* 1944), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 Stephan von Gröning (1861–1944), preußischer Verwaltungsbeamter und Regierungspräsident
 Stephan von Gröning (Offizier) (1898–1982), deutscher Offizier der Abwehr
 Werner Gröning (1926–2009), deutscher Polizeioffizier und General der Volkspolizei

Groening ist der Familienname von:
 Matt Groening (* 1954), US-amerikanischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Collegium Groeningianum
 Grönig
 Gröningen
 Gröninger
 Kröning